A Equipe da Comunidade do Pacífico da Copa Davis representa os países e territórios da Oceania,com exceção de Austrália e Nova Zelândia  na Copa Davis de tênis. A partir de 2018,o território americano de Guam,formou o seu time próprio e se retirou do time.Fiji fez parte do time entre 1995 e 1998 se retirando em 1999,retornando em 2002.

O time foi formado em 1995 e faz parte do Grupo III da Região Ásia/Oceania. O melhor resultado da equipe foram as semifinais do Grupo II da sua região em 2005.

Países e Territórios participantes

Equipe atual 
 Brett Baudinet (Ilhas Cook)
 Juan Sebastien Langton (Samoa)
 Michael Leong (Ilhas Salomão)
 West Nott (Ilhas Marshall)

História 
A Comunidade do Pacifico competiu pela primeira vez na Copa Davis em 1995.

Ver também 
 Copa Davis

Ligações externas 
 

Pacífico